Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Elena Dement'eva 7-5, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Assente
 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Elena Dement'eva (finale)

 Assente
 Nadia Petrova (semifinali)
 Nicole Vaidišová (semifinali)
 Jelena Janković (primo turno)
 Vera Zvonarëva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 2005